Dâmbovița bezeichnet:
 Dâmbovița (Fluss) in Rumänien, der unter anderem durch die Hauptstadt Bukarest fließt
 den Kreis Dâmbovița in Rumänien
 einen Stadtteil der rumänischen Stadt Timișoara